Einfahrt steht für:

 Autobahneinfahrt, eine Straße, die auf eine Autobahn führt (entsprechend auch bei anderen kreuzungsfreien Straßentypen), siehe Anschlussstelle (Autobahn)
 Gebäudeeinfahrt, bei Gebäuden die straßenseitige Durchfahrt aus dem Innenhof oder einem Stellplatz
 Grundstückseinfahrt, die Anbindung des Grundstücks an das öffentliche Straßennetz

Siehe auch:
 Einfahrer
 Ausfahrt
 Auffahrt
 Zufahrt